Willie Wortel, een stripfiguur uit de Donald Duck-stripreeks

Vernoemd
Willem Klein, een rekenwonder met artiestennaam Willy Wortel
Willy Wortel (popartiest), bariton-saxofonist in The Swinging Soul Machine